Компрењак може да се односи на:

 Компрењак (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Компрењак (Горња Вијена), насељено место у Француској, у департману Горња Вијена